Ángel Luis o Luis Ángel puede referirse a:

El nombre compuesto por Ángel y Luis
Ángel Luis Alcázar	
Ángel Luis Andreo Gabán
Ángel Luis Bienvenida
Ángel Luis Casero
Ángel Luis Pujante
Ángel Luis Robles Berengui	
Ángel Luis Rodríguez
Luis Ángel Arango	
Luis Ángel Caffarelli
Luis Ángel Duque
Luis Ángel Farinello
Luis Ángel Firpo	
Luis Ángel González Macchi	
Luis Ángel Landín	
Luis Ángel Maté
Luis Ángel Márquez
Luis Ángel Pinasco
Luis Ángel Rojo